Freienhof ist der Name folgender Gebäude:

 Freienhof (Laupen), Gebäude in Laupen
 Freienhof (Luzern), ehm. Gebäude in Luzern
 Freienhof (Thun), Hotelgebäude in Thun

Freienhof ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Freienhof (Hellsau), Aussensiedlung der Gemeinde Hellsau, Kanton Bern, Schweiz